Costa Oriental (Cantábria) — comarca do norte de Espanha
Costa Leste dos Estados Unidos — região litoral atlântica
Região Turística Costa Leste — no Mato Grosso do Sul, Brasil
Planícies da Costa Oriental — na Índia
Gisborne — região da ilha do Norte da Nova Zelândia
East Coast hip hop — subgénero regional do hip hop, com origem em Nova Iorque

Desambiguações de topônimos